Irati puede referirse a:

Toponímos
Selva de Irati, bosque ubicado en la frontera española-francesa;
Río Irati, río en la selva de Irati en España;
Irati (Paraná), municipio de Brasil;
Irati (Santa Catarina), municipio de Brasil;
Formación Irati, formación geológica de Brasil.

Nombres de personas
IRATI (significado en Euskera), ´helechal o lugar de helechos´
Irati (nombre), nombre propio femenino
Irati Etxarri Munárriz (1998-), jugadora española de baloncesto profesional;
Irati Goikoetxea Astaburuaga (1986-), deportista española que compite en piragüismo;
Irati Jiménez (1977-), escritora y periodista española

Cine
Irati (película), película española de 2022